Berthe Girardet (1861-1948), sculptrice française ;
 Camille L. Girardet (1986-), acteur français ;
 Catherine Girardet (1964-), karatéka française ;
 Florence Girardet (1986-), coureuse cycliste française ;
 François Girardet (1852-1932), sculpteur français ;
 Fredy Girardet (1936-), cuisinier suisse ;
 Jean Girardet (1709-1778), peintre lorrain ;
 Nathalie Luyet Girardet (1966-), architecte et urbaniste suisse ;
 Raoul Girardet (1917-2013), historien français ;
 Robert Girardet (1893-1977), skipper français ;
 Véronique Girardet (1965-), sportive française;
Sylvie Girardet (1985-), aide soignante

Les Girardet, famille d'artistes 
 Samuel Girardet (1730–1807), éditeur, et Marie-Anne Bourquin, originaires de Le Locle (Canton de Neuchatel, Suisse) :
 Abraham Girardet (1764-1823), graveur suisse ;
 Alexandre Girardet (1767–1836), graveur suisse ;
 Abraham Louis Girardet (1772-1821), graveur suisse ;
 Charles Girardet (1780-1863), poète et lithographe suisse ;
 Karl Girardet (1813-1871), graveur franco-suisse ;
  (1819–1880), graveur et peintre franco-suisse ; 
 Henri Girardet (1848–1917), graveur, lithographe et peintre franco-suisse ;
 Paul Girardet (1821–1893), graveur franco-suisse ;
 Julia Antonine Girardet (1851-1921), aquarelliste, romancière et compositrice suisse ;
 Eugène Girardet (1853-1907), peintre français ;
 Jules Girardet (1856-1938), peintre français ;
 Léon Girardet (1856-1895), son frère jumeau, également peintre ;
 Paul-Armand Girardet, peintre et graveur sur bois français, marié à Berthe Imer, sculptrice ;
 Théodore Girardet (1861-1935), graveur français.

Références

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme suisse